Vouhé – comune francese della Nuova Aquitania nel dipartimento della Charente Marittima
Vouhé – comune francese della Nuova Aquitania nel dipartimento delle Deux-Sèvres